USS Tarawa kan syfta på:

  – ett hangarfartyg som togs i tjänst 1946
  – ett amfibiskt attackfartyg som togs i tjänst 1976